Predrag Fred Matić, née le  à Požega, est une homme politique croate, membre du Parti social-démocrate de Croatie (SDP).

Biographie

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des députés européens de Croatie de la  - Liste des députés européens de la

Liens externes 
  
  
 

Personnalité du Parti social-démocrate de Croatie
Député européen membre du Parti social-démocrate de Croatie
Député européen du groupe Alliance progressiste des socialistes et démocrates au Parlement européen 2019-2024
Député européen élu en Croatie 2019-2024
Naissance en juin 1962
Naissance à Požega (Croatie)